Славко Симић се може односити на:

Славко Симић (1924-2007), глумац и брат Николе Симића
Славко Симић (1950-), математичар
Славко Симић, политичар, председник странке Српска листа